Sfântul Macarie poate fi unul din următorii sfinți, ambii pomeniți la 19 ianuarie în calendarul ortodox (pe stil nou):
Sfântul Macarie cel Mare Egipteanul
Sfântul Macarie Alexandrinul